Osoby o tym nazwisku:
 Edward Owusu – ghański lekkoatleta
 Frederick Owusu – ghański lekkoatleta
 Kwasi Owusu – ghański piłkarz
 Joshua Owusu – ghański lekkoatleta